Елчанинов — фамилия. Известные носители:
 Елчанинов, Андрей Георгиевич (1868—1918) — русский военачальник, генерал-лейтенант генерального штаба, ординарный профессор Императорской Николаевской военной академии, по кафедре стратегии.
 
 Елчанинов, Николай Иванович (1876-&) - брат предыдущего. Факты их биографий часто путают.

См. также